Contea di Woodford o Woodford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Woodford (Illinois)
 Contea di Woodford (Kentucky)